Автомат Коровина — советский экспериментальный автомат, разработанный в конце Великой Отечественной войны. Автомат не прошел испытания летом 1945 года из-за проблем с надежностью работы автоматики и низких эксплуатационных качеств, не был принят на вооружение и серийно не производился.

Является первым в мире автоматом, спроектированным по схеме «булл-пап» (хотя следует отметить, что по этой же схеме было создано противотанковое ружьё PzB M.SS.41).

Описание 
Устройство автомата:
 Кольцевая газовая камера и кольцевой поршень, охватывающий ствол;
 Запирание ствола перекосом затвора вниз;
 Ударно-спусковой механизм ударникового типа без переводчика на одиночный огонь;
 Предохранитель запирает спусковой крючок;
 Возвратно-боевая пружина в прикладе;
 Магазин секторный на 30 патронов, присоединяющийся снизу;
 Защелка магазина блокируется при нажатии на спусковой крючок;
 Отражение гильз происходит вверх.

См. также 
 Автомат Коробова ТКБ-408

Литература 

Автоматы СССР
Булл-пап